Klára Zakopalová era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non partecipare.

In finale Teliana Pereira ha sconfitto Annika Beck con il punteggio di 6–4, 4–6, 6–1.

Teste di serie 

  Tatjana Maria (secondo turno)
  Ajla Tomljanović (secondo turno)
  Annika Beck (finale)
  Teliana Pereira (campionessa)

 Bethanie Mattek-Sands (semifinale)
 Louisa Chirico (primo turno)
 Laura Siegemund (quarti di finale)
 Paula Kania (secondo turno)

Wildcard 

  Carolina Alves (primo turno)
  Maria Fernanda Alves (primo turno)

 Luisa Stefani (primo turno)

Qualificate 

  Laura Pous Tió (primo turno)
  Cindy Burger (primo turno)
  Anastasija Pivovarova (primo turno)

 Quirine Lemoine (primo turno)
 Susanne Celik (primo turno)
 Andrea Gámiz (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Tennis Cup 2015
WTA Tour 2015